Я́коб Вассерма́н (; 10 марта 1873, Фюрт, королевство Бавария — 1 января 1934, Альтаусзее) — немецкий писатель и новеллист.

Биография 
Вассерман родился 10 марта 1873 в Фюрте в еврейской семье.

Умер Вассерман 1 января 1934 в Альтаусзее.

Произведения 
Автор романов «Цирндорфские евреи» (1897, русский перевод 1909), «История юной Ренаты Фукс» (1900, русский перевод 1908), «Молох» (1903), «Каспар Гаузер» (1908, русский перевод 1926), «Человечек с гусями» (1915, русский перевод 1925), «Христиан Ваншаффе» (1919) и многих других. Романы «Дело Маурициуса» (1928, русский перевод 1929), «Этцель Андергаст» (1931), «Третье воплощение Керкховена» (1934) образуют трилогию из жизни немецкой молодёжи. Написал сатирическую пьесу «Комедия лжи» (1898), книгу «Дух пилигрима» (1923, в русском переводе — отрывки под названием «Золото Кахамарки», 1956), автобиографию «Мой путь как немца и еврея» (1921, русский перевод 1923).

Примечания

См. также 
 Каспар Хаузер

Ссылки 

 Вассерман Якоб
 

Писатели Германии
Члены Прусской академии искусств